Kallirhoé (görögül: Καλλιρόη, jelentése: „szépen folyó”) a görög mitológiában az egyik ókeanisz, Ókeanosz és Téthüsz leánya, Khrüszaór felesége, közös gyermekük Gerüón, a háromfejű, háromtestű óriás.

Források
 

Naiaszok